Saint Mark – parafia na Dominice
 Saint Mark – parafia na Grenadzie

Zobacz też 
 Saint-Marc
 święty Marek